A Nemzetközösség, angolul: Commonwealth of Nations (korábbi elnevezéssel: Brit Nemzetközösség, angolul British Commonwealth of Nations), nemzetközi szervezet, amelyet túlnyomórészt a Brit Birodalomból kialakult független államok hoztak létre. 
Bizánci nemzetközösség, görögül: oikumené vagy politeuma a keleti ortodox (bizánci) kereszténnyé vált Bulgária, később Szerbia és Oroszország alkotta görög-szláv egyházi kultúrát képviselő államok közössége, ahol az ortodox egyház és a császár egyetemes fennhatósága biztosítja az egységet.
Latin nemzetközösség vagy keresztény nemzetközösség, latinul: respublica christiana, a nyugati keresztény államok közössége a középkorban.

Kapcsolódó szócikkek 
Commonwealth (egyértelműsítő lap)